

Cinema
Squeeze – film neozelandese del 1980 diretto da Richard Turner
Squeeze – film statunitense del 1997 diretto da Robert Patton-Spruill

Musica
Squeeze – gruppo rock britannico attivo dal 1974
Squeeze – album degli Squeeze
Squeeze – album dei Velvet Underground
Squeeze – album di Fiona

Informatica
 Squeeze, il nome in codice della versione 6.0 del sistema operativo GNU/Linux Debian

Pagine correlate
The Squeeze